Fra Vinko Sičaja (Podbor, župa Šćit, 21. srpnja 1966.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, redovnik franjevac, definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene

Životopis 
Rodio se u Podboru, župi Šćitu. U novicijat je stupio 14. srpnja 1985. u Gorici kod Livna. Prve zavjete položio je 11. srpnja 1986. u Sarajevu. Svečane zavjete dao je 19. listopada 1991. u Sarajevu. Za svećenika se zaredio 20. srpnja 1992. u Podhumu. Definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici